Rivière Smith peut se référer à:

Toponymes

Petite rivière Smith, un affluent de la rivière Smith (rivière Montmorency), coulant dans le territoire non organisé de Lac-Jacques-Cartier, dans la MRC de La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada.
Rivière Smith, un affluent de la rive de la rivière Montmorency, coulant dans le territoire non organisé de Lac-Jacques-Cartier, dans la MRC de La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada.

Plusieurs cours d'eau des États-Unis portent le nom de Smith (Smith River):
 Smith, un fleuve en Californie;
 Smith, une rivière dans le Montana;
 Smith, dans le New Hampshire, un affluent de la rivière Pemigewasset;
 Smith, dans le New Hampshire, un cours d'eau se déversant dans le lac Winnipesaukee; 
 Smith, une rivière en Virginie et en Caroline du Nord; 
 Smith, une rivière dans l'Oregon.

Ailleurs 
Rivière Smith (Jamaique)

Communautés
Smith River (Colombie-Britannique), Canada
Smith River (Californie), États-Unis

Autres 
Smith River Falls-Fort Halkett Provincial Park, Colombie-Britannique